Pi Orionis pode se referir a:
Pi1 Orionis
Pi2 Orionis
Pi3 Orionis
Pi4 Orionis
Pi5 Orionis
Pi6 Orionis